Яшунский — фамилия; имеет женскую форму Яшунская.
 Яшунский, Иосиф Хаимович (1881—1943) — журналист, историк и педагог, общественный деятель, публицист, участник сионистского движения, позднее член Бунда.
 Яшунский, Роман Викторович (в монашестве Нектарий; род. 1966) — бывший епископ Ламийского синода церкви ИПХ Греции, епископ Олимпийский, гимнограф, переводчик.